Дмитрів Григорій Степанович ( , Львів) — кандидат хімічних наук, доцент кафедри неорганічної хімії, декан хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Автор понад 150 наукових праць (розділ монографії, навчальний посібник, патент на винахід, наукові статті та тези доповідей на конференціях).

Біографічні дані 
 01.09.1987 — 31.06.1992. Студент хімічного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка
 01.09.1992 — 31.10.1992. Інженер кафедри неорганічної хімії ЛДУ
 01.11.1992 — 31.10.1995. Аспірант кафедри неорганічної хімії ЛДУ
 01.11.1992 — 31.08.1996. Молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії ЛДУ
 01.09.1996 — 30.06.2004. Асистент кафедри неорганічної хімії ЛДУ
 З 01.02.2003. Заступник декана з наукової на виховної роботи хімічного факультету ЛНУ
 З 01.07.2004. Доцент кафедри неорганічної хімії ЛНУ

Наукові інтереси 
Інтерметалічні сполуки літію. Кристалічна структура. Діаграми стану. Рентгенофазовий та рентгеноструктурний аналіз (методи порошку та монокристалу). Анодні матеріали для хімічних джерел енергії. Електрохімія.

Нагороди та відзнаки 
 01.09.1991 — 31.06.1992. Стипендія імені Петрі Крип'якевича Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка
 01.11.1994 — 31.10.1995. Grant PSU053040 of International Soros Science Educational Program for PhD students.
 01.09.1998 — 31.08.1999. Стипендія Кабінету міністрів України для молодих вчених
 24–31.06.2000 — INTAS Grant for participation in 19th Crystallographic Meeting, Nancy, France
 01–31.05.2001 — Queen Jadwiga Scholarships, Jagellonian University, Krakow, Poland
 03–17.06.2001 — Howard Hughes Medical Institute Foundation Grant for participation in the course «Determination of High-Resolution Structures of the Post-Genomic Age». Warsaw-Poznan, Poland
 01.06–31.07.2002 — DAAD scholarship for young scientists (A/02/20002), Technical University Darmstadt, Germany
 01.10–31.12.2002 — Scholarship of J. Mianowskiy foundation of Polish Academy of Sciences
 01–31.05.2005 — Queen Jadwiga Scholarships, Jagellonian University, Krakow, Poland
 11.10.2007 — Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка
 14–24.03.2012 — Grant the Open World Leadership Center at Congress of USA
 24.04.2012 — Переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід року-2011» у номінації «Найкращий винахід — 2011 у Львівській області» у співавторсві з В. Павлюк, О. Зелінська, П. Солоха, І. Тарасюк
 11.10.2012 — Подяка Ректора ЛДУ
 31.01–10.03.2017. — Grant UASP (University Administration Support Program) from IREX (the International Research & Exchanges Board) with funds provided by the Carnegie Corporation of New York

Участь в міжнародних грантах 
 01.01.1998-31.12.1999. Member of Grant INTAS-97-532 «Calculation and experimental investigation of the phase diagrams Mg-Li-X» in co-operation with Technical University Clausthal, Germany, Grenoble Institute of Technology, France, Lomonosov Moskow State University, Russia
 01.03.2004-31.12.2005. Member of Grant WTZ № UKR02/017 «Ternary phase diagrams including Zintl phases with NaTl-structure type (B32)» in co-operation with Technical University Darmstadt, Germany
 01.01.2007-31.12.2008. Member of Grant INTAS-05-1000005-7671 «Development of novel intermetallic materials with enhanced hydrogen storage properties» in co-operation with Institute of Chemistry and Materials Paris-Est (CNRS), France, University of Geneva, Switzerland, Institute of physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, Physico-Mechanical Institute, Lviv, Ukraine, Frantsevich Institute of the problems of Material Sciences, Kyiv, Ukraine
 01.03.2009-31.12.2010. Member of Grant WTZ № UKR08/024 «New lightweight lithium intermetalides for hydrogen storage» in co-operation with Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, Dresden, Germany

Вибрані наукові публікації

Навчальний посібник 

Дмитрів Г. С., Павлюк В. В. Навчальний посібник «Загальна та неорганічна хімія» Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. — 300 с.

Патент на винахід 

Пат. 86885 Україна, МПК6 H01M4/02, H01M4/38, C22C1/00, C22C1/02, C22C19/00. Матеріал для накопичувачів гідрогену та металогідридних джерел енергії / Павлюк В. В., Зелінська О. Я., Дмитрів Г. С., Солоха П. Г., Тарасюк І. І.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. — № a 200711910 ; заявл. 29.10.2007 ; опубл. 25.05.09, Бюл. № 10.

Вибрані статті 
 V. Milashius, V. Pavlyuk, K. Kluziak, G. Dmytriv, H. Ehrenberg. LiBC3: a new borocarbide based on the graphene and heterographene networks //  Acta Crystallogr. – 2017. – Vol. C73. – P. 984–989. (DOI: 10.1107/S2053229617015182)
 V. Pavlyuk, G. Dmytriv, I. Tarasiuk, H. Ehrenberg. Li9Al4Sn5 as a new ordered superstructure of the Li13Sn5 type // Acta Cryst. – 2017 – V.C73. – P.337-342. (DOI: 10.1107/S205322961700420X)
 O.V. Parasyuk, V.V. Pavlyuk, O.Y. Khyzhun, V.R. Kozer, G.L. Myronchuk, V.P. Sachanyuk, G.S. Dmytriv, A. Krymus, I.V. Kityk, A.M. El-Naggar, A.A. Albassam, M. Piasecki. Synthesis and structure of novel Ag2Ga2SiSe6 crystals: promising materials for dynamic holographic image recording. // RSC Adv. — 2016 — V.6. — P. 90958-90966 (DOI: 10.1039/C6RA19558J)
 V. Pavlyuk, W. Ciesielski, B.Rozdzynska-Kielbik, G. Dmytriv, H. Ehrenberg. Li4Ge2B as a new derivative of the Mo2B5 and Li5Sn2 structure types. // Acta Cryst. — 2016 — V.C72. — P. 561—565. (DOI: 10.1107/S2053229616009384)
 S. Bilous, G. Dmytriv, G. Didikin, N. Hudz’, R. Lesyk, T. Kalynyuk. Study of Metal-Organic Nanomaterials Structure by X-ray Crystallography Analysis as the Basis for the Development of Quality Control Methods. // Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2015. — V.3. — P. 562—568 (DOI: 10.17265/2328-2150/2015.12.004)
 V. Pavlyuk, M. Sozanskyi, G. Dmytriv, S. Indris, H. Ehrenberg. Amendment of the Li-Bi Phase Diagram Crystal and Electronic Structure of Li2Bi. // J. Phase Equilib. Diffus. — 2015 — V.36. — P.544-553. (DOI: 10.1007/s11669-015-0409-z)
 V. Pavlyuk, V. Milashys, G. Dmytriv, H. Ehrenberg. A new tetragonal structure type for Li2B2C // Acta Cryst. — 2015 — V.C71. — P.39-43. (DOI: 10.1107/s2053229614025510).
 V. Pavlyuk, G. Dmytriv, M. Szyrej, S. Levkovets, O. Parasyuk. A new semiconducting quaternary mixed halogenide: pentathallium dimercury pentabromide tetraiodide, Tl5Hg2Br5I4. // Acta Cryst. — 2014 — V.C70. — P.550–554. (DOI: 10.1107/s2053229614009966)
 I. Chumak, V. Pavlyuk, G. Dmytriv, H. Pauly, H. Ehrenberg. The crystal and electronic structure of the Li2-xAg1+xIn3 (x=0.05) indide. // J. Solid State Chem. — 2013 — V.197. — P.248-253. (DOI: 10.1016/j.jssc.2012.08.049)
 V. Pavlyuk, G. Dmytriv, I. Chumak, O. Gutfleisch, I. Lindemann, H. Ehrenberg. High hydrogen content super-lightweight intermetallics from the Li-Mg-Si system. // Int. J. Hydr. Energy. — 2013 — V.38. — P.5724-5737. (DOI: 1016/j.ijhydene.2013.02.078)
 I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, G. Dmytriv, A. Griffin. Lanthanum tetrazinc, LaZn4. // Acta Cryst. — 2012 — V.C — P.i37-i40. (DOI: 10.1107/s0108270112020367)
 V. Pavlyuk, G. Dmytriv, I. Tarasiuk, I. Chumak, H. Ehrenberg. Li12Cu12.60Al14.37: a new ternary derivative of the binary Laves phases. // Acta Cryst. — 2011 — V.C67. — P.i59-i62. (DOI: 10.1107/s0108270111048566)
 G.S. Dmytriv, V.V. Pavlyuk, H. Pauly, J. Eckert, H. Ehrenberg New real ternary and pseudoternary phases in the Li-Au-In-system. // Solid State Chemistry — 2011 — V.184. — P.1328–1332. (DOI: 1016/j.jssc.2011.03.020)
 V.V. Pavlyuk, G.S. Dmytriv, I.I. Tarasiuk, I.V. Chumak, H. Pauly, H. Ehrenberg. Polymorphism of LiAg // Solid State Sci. — 2010 — V.12. — P. 274—280. (DOI: 1016/j.solidstatesciences.2009.11.006)
 I. Chumak, G. Dmytriv, V. Pavlyuk, S. Oswald, J. Eckert, H. Trill, H. Eckert. Li(Al1–zZnz) alloys as anode materials for rechargeable Li-ion batteries // J. Mater. Res. — 2010 — V.25,No.8. — P.1492-1499. (DOI: 10.1557/jmr.2010.0191)
 V. Pavlyuk, G.S. Dmytriv, I.I. Tarasiuk, H. Pauly, H. Ehrenberg. Li8Cu12+xAl6-x (x = 1.16): a new structure type related to Laves phases // Acta Cryst. — 2008. — V.C64. — P.i73-i75. (DOI: 10.1107/s0108270107065985)
 V. Pavlyuk, G.S. Dmytriv, I.I. Tarasiuk, H. Pauly, H. Ehrenberg. Li12Cu16+xAl26-x (x = 3.2): a new intermetallic structure type // Acta Cryst. — 2008. — V.С64. — P.i15-i17. (DOI: 10.1107/s0108270108022476)
 V.V. Pavlyuk, G.S. Dmytriv, I.I. Tarasiuk, H. Pauly, H. Ehrenberg. The ternary indide Li278(In, Ag)154: a new n= 6 variant of cubic n×n×n W-type superstructures // Intermetallics. — 2007. — 15. — P.1409-1415. (DOI: 1016/j.intermet.2007.04.014)
 V. Pavlyuk, G. Dmytriv, I. Chumak, H. Ehrenberg, H. Pauly. The crystal structure of the LiAg2In compound // J. Solid State Chem. — 2005. — V.178. — P.3303-3307. (DOI: 10.1016/j.jssc.2005.08.005)
 I. Chumak, V. Pavlyuk, G. Dmytriv. Phase equilibria in the Ni-Zn-Ge ternary system at 570 K // Intermetallics. — 2005. — V.13. — P.109-112. (DOI: 10.1016/j.intermet.2004.06.001)
 G. Dmytriv, H. Pauly, H. Ehrenberg, V. Pavlyuk, E. Vollmar. Homogeneity range of the NaTl-type Zintl phase in the ternary system Li-In-Ag. // J. Solid State Chem. — 2005. — V.178/9. — P.2825-2831. (DOI: 10.1016/j.jssc.2005.06.033)
 G.M. Zatorska, G.S. Dmytriv, V.V. Pavlyuk, V.M. Davydov, E. Bartoszak-Adamska, M. Jaskólski. Crystallographic investigation of the ternary compounds in the Zr-Li-Si system. // J. of Light Metals. — 2002. — V.2. — P.77-80. (doi:10.1016/S1471-5317(02)00025-1)

Інші інтереси

Фотографія

Персональні виставки 
Кольорові емоції підводного світу. Львівський національний університет імені Івана Франка. м. Львів, Україна. 4 лютого 2013 р.
Kolorowe emocje podwodnego świata. Академія ім. Яна Длугоша. м. Ченстохова, Польща. 12 червня 2013 р.

Групова міжнародна виставка 
INCIDENT III — ACCIDENT. Виставкова зала в парку Стініслава Сташица. м. Ченстохова, Польща. 21 листопада 2014 р.

Джерела та література 
 ENCYCLOPEDIA. ЛДУ ім. І. Франка. У 2 т. ‒ Т. 1: А‒К. ‒ Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. ‒ 716 с.  (с. 446)

Примітки

Посилання 
 
 
 

Уродженці Львова
Випускники Львівського університету
Науковці Львівського університету
Кандидати хімічних наук України